Manfred Wirth ist der Name folgender Personen:

* Manfred Wirth (Fußballspieler, 1947) (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Manfred Wirth (Mediziner) (* 1949), deutscher Urologe und Hochschullehrer
 Manfred Wirth (Fußballspieler, 1952) (* 1952), österreichischer Fußballspieler und -trainer